Гульсум Мусеевна Болгарская (Азимова-Кульмамет-Мустафина) (15 октября 1891, Казань — 10 января 1968, там же), (тат. Өммегөлсем Муса кызы Әҗимова-Колмәмәт-Мостафина) — татарская актриса, Народная артистка Татарской АССР (1923), Заслуженная артистка РСФСР (1926).

Биография 
 Родилась в Казани 15 октября 1891 года.
 Отец - Муса Мостафин.
 Сестры: Зәйнәп, Оркыя, Нәфисә.
 Первый муж - Барый Болгарский (1884-1927, Габделбарый Фәтхулла улы Фәйзуллин), драматический актёр.
 Второй муж - Хәмит Колмәмәт (1895-1942, Габделхәмит Мөхәммәт улы Әҗимов), драматический актёр.
 С 1910 года начала работать в труппе «САЙАР (Странствующий)». Вступив в труппу, она начинает играть очень много — иногда в одном спектакле выходила на сцену в нескольких ролях.
Исключительно большую роль в формировании творческой индивидуальности и росте актёрского мастерства сыграли революционно-демократические и просветительские идеи, ярко воплощённые в татарской литературе Габдуллой Тукаем, Галиаскаром Камалом, Фатыхом Амирханом, Гафуром Кулахметовым и Шарифом Камалом. Вступив в труппу «САЙАР (Странствующий)», она самоотверженно несла все тяготы и трудности дореволюционного татарского театра. «С наступлением весны мы, голодающие артисты, разместившись на бочках в четвёртом классе парохода, отправлялись на гастроли в поволжские города. Приехав в какой-нибудь город, мы обыкновенно искали самые дешёвые номера и всей труппой занимали одну маленькую комнату. В те времена получить разрешение на постановку спектаклей было чрезвычайно трудно. Поэтому приходилось прибегать к самым различным уловкам и хитростям. Частенько из-за плохих сборов оказывались в затруднительном положении. Куда бы мы ни ехали, всюду нас ожидало безнадежье и голод».
Её творчество сформировалось до Октябрьской революции. С первых дней Советской власти актриса стала работать в драматической труппе, созданной Центральной Мусульманской военной коллегией при Народном комиссариате по военным делам РСФСР. В годы Гражданской войны 1917-22 годов она выступала в военных клубах перед красноармейцами, рабочими. Затем она становится актрисой Первой татарской советской драматической труппы.
 В 1917 году в журнале «АНГ (Мысль)» видный театральный критик Габдрахман Карам писал, что «татарский театр в своей бытности по-настоящему воспитал двух актрис. Одна из них — Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская, вторая — это Гульсум Болгарская. И если в будущем напишут историю театра, то на самом почетном месте, на первом месте, несомненно, поставят имя Болгарской».
 С 1922 по 1968 годы — артистка Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала.
 С 1946 года - член КПСС.
 В последние годы жизни актриса играла в основном разноплановых старух в спектаклях, поставленных по национальной драматургии.
 Неоднократно избиралась депутатом районного Совета, была постоянным членом художественного совета Академического театра.
 В 1934—1966 годах проживала в доме на улице Кави Наджми, 10.
 В ночь с 9 на 10 января 1968 года в 3 часа 15 минут на улице Большая Красная в доме 14 сердце актрисы остановилось.

Похоронена на Татарском кладбище в Ново-Татарской слободе Казани рядом с Зайни Султановым, Бари Болгарским, Габдуллой Тукаем и другими выдающимися деятелями татарской национальной культуры.

Роли 
 В пьесах Галиаскара Камала:
 Хамида — «БҮЛӘК ӨЧЕН (Ради подарка)» 
 служанка, Гайша, Гайна, позже Җәмилә (Джамиля) - «БӘХЕТСЕЗ ЕГЕТ (Несчастный юноша)»
 Сарбижамал — «РАЗВРАТ»
 Гафифа — «БЕРЕНЧЕ ТЕАТР (Первый театр)»
 Гюльжиган — «БАНКРОТ»
 В пьесах Карима Тинчурина:
 Одна из жен Ишана «ЗӘҢГӘР ШӘЛ (Голубая шаль)» 
 Мәхмүдә (Махмуда) «АЛАР ӨЧӘҮ ИДЕ (Их было трое)»
 Зөһрәбикә (Зухра бика) «БЕРЕНЧЕ ЧӘЧӘКЛӘР (Первые цветы)» 
 Бикә «ИЛ (Страна)»
 Шафика — «ЖАЛКОЕ ДИТЯ» Намика Кемаля
 Магисылу - «ГОЛОД ЗАСТАВИЛ» Яруллы Валеева
 Салима — «ТИГЕЗСЕЗЛӘР (Неравные)» Фатиха Амирхана
 Луиза — «МӘКЕР ҺӘМ МӘХӘББӘТ (Коварство и любовь)» Фридриха Шиллера (перевод Фатиха Амирхана)
 Раневская — «ВИШНЕВЫЙ САД» Антона Павловича Чехова
 Татьяна - «МЕЩАНЕ» Алексея Максимовича Горького
 Зулейха — «Молодая жизнь» Гафура Кулахметова
 в пьесах Александра Николаевича Островского:
 Катерина, позже Марфа Игнатовна Кабанова (Кабаниха) — «ЯШЕНЛЕ ЯҢГЫР (Грозе)» 
 Полина — «ДОХОДНОЕ МЕСТО»
 Кручинина — «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ»
 Няня Арина - «ЯРЛЫЛЫК ГАЕП ТҮГЕЛ (Бедность не порок)»
 Гертруда - «ГАМЛЕТЕ» Вильяма Шекспира
 Гюльжамал — «НАДИРШАҺ (Надир-шах)» Наримана Нариманова

Награды и звания 
 Народная артистка Татарской АССР (1923)
 Заслуженная артистка РСФСР (1926) «Наркомпрос по соглашению с ЦК Всерабисом в ознаменование долголетней работы на сцене Татарского театра Гульсум Болгарской присваивает ей звание Заслуженной артистки Советских театров».

 Орден «Знак Почёта» (1940)
 Орден Трудового Красного Знамени (1957)

Память 
 Могила Гульсум Мусеевны Болгарской на татарском кладбище в Казани.
 В Театральном музее имени Алексея Александровича Бахрушина хранятся фотопортреты Гульсум Болгарской, снятые в ролях.

Интересные факты 
Стать актрисой ей помогла счастливая случайность. Однажды, придя со своей подругой Зайнаб (сестрой одной из актрис Фахрии Кудашевой-Арской) смотреть спектакль труппы «Сайяр», её пригласили за кулисы, попросили «выручить их из беды» — выйти на сцену и произнести одну лишь фразу. Естественно, Гульсум испугалась, отговаривалась. Но её уговорили. После окончания спектакля руководитель труппы Габдулла Кариев горячо поздравил её и предложил ей стать актрисой.

Литература 
 «Татарский энциклопедический словарь» Институт Татарской энциклопедии АН РТ, Казань, 1999
 Д.А.Гимранова «Татарская энциклопедия» Институт Татарской энциклопедии АН РТ, Казань, 2002
 Ф.Шарафеев «Гульсум Болгарская» Казань, 1957
 «Театральная энциклопедия». Том 1, Главный редактор С.С.Мокульский, «Советская энциклопедия», Москва, 1961
 «Народные артисты. Искусство Советской Татарии» Издательство «Таткнигоиздат», Казань, 1980.
 Д.Гыймранова «Гөлсем Болгарская» Издательство «Таткнигоиздат», Казань, 1981

Примечания

Ссылки 
 Болгарская_Гульсум_Мусеевна
 Болгарская (Азимова) Гульсум Мусеевна
 Фото 1940 год
 120 лет со дня рождения
 Артистическая деятельность в фотографиях

Члены КПСС
Татарский театр
Персоналии:Татарский театр имени Галиасгара Камала
Похороненные на Ново-Татарском кладбище